Евец — фамилия. Известные носители:

 Евец, Евгений Иванович (1905—1990) — композитор русского зарубежья, дирижёр, регент Свято-Александро-Невского кафедрального собора в Париже, пропагандист русской музыкальной культуры.
 Евец, Михаил Юрьевич (1906—1987) — советский строитель, экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.